Oortkaten steht für:

 einen Ortsteil von Hamburg-Ochsenwerder
 Oortkaten, eine Hamburger Hafenfähre, siehe HADAG-Typ 2000

Siehe auch:
Hohendeicher See (Oortkatensee)